Bribir (Skradin), gradić kod Skradina sjedište knezova Šubića, a kasnijih Zrinskih, sagrađen pored starorimske Varvarije.
 Bribir (Vinodol), gradić u Vinodolskoj općini, pored Novog Vinodolskog, sjedište krčkih knezova – Frankopana
 Bribir (županija), starohrvatska srednjovjekovna županija
 Bribir (župa), župa u doba NDH